Deltocephalinae  — крупнейшее подсемейство прыгающих насекомых из семейства цикадок (Cicadellidae). Более 6600 видов. Встречаются всесветно.

Описание 
Простые глазки на переднем крае располагаются близко к фасеточным глазам. Макросетальная формула задних бёдер обычно равна 2+2+1.

Систематика 
38 триб, 923 рода, более 6600 видов. Крупнейшая триба Athysanini включает 228 родов и более 1100 видов. Иногда в состав Deltocephalinae, принимаемого в широком объеме, включают подсемейства Eupelicinae, Koebeliinae, Paraboloponinae, Penthimiinae (Penthimia) и Selenocephalinae, а также Acostemminae, Arrugadinae, Drakensbergeninae, Mukariinae, Stegelytrinae и трибы Magnentiini (из Nioniinae) и Paraphrodini (Aphrodinae).

Некоторые роды подсемейства:
 Acinopterus Van Duzee, 1892
 Aconurella
 Albicostella
 Allygianus Ball, 1936
 Allygiella Oman, 1949
 Alobaldia
 Amblysellus Sleesman, 1929
 Amimenus
 Amplicephalus DeLong, 1926
 Aplanus Oman, 1949
 Aplanusiella Nielson & Haws, 1992
 Arundanus DeLong, 1935
 Ascius DeLong, 1943
 Atanus Oman, 1937
 Athysanella Baker, 1898
 Athysanus
 Athysanopsis
 Auridius Oman, 1949
 Baldulus Oman, 1934
 Ballana DeLong, 1936
 Bambusana
 Bandara Ball, 1931
 Bobacella
 Bonneyana Oman, 1949
 Allygus Fieber, 1875
 Anoplotettix Ribaut, 1942
 Cicadula Zetterstedt, 1840
 Colladonus
 Coulinus
 Ctenurellina 
 Deltocephalus
 Doliotettix
 Drabescus
 Ederranus
 Errastunus Ribaut, 1946
 Eupelix
 Euscelis Brullé, 1832
 Elymana De Long, 1936
 Glossocratus
 Goniagnathus
 Graphocraerus
 Handianus
 Hardya
 Hecalus
 Hishimonus
 Hishimonoides
 Idiodonus
 Laburrus
 Limotettix J. Sahlberg, 1871
 Macrosteles
 Macustus
 Matsumurella
 Mimallygus
 Morinda (животное)
 Neoaliturus
 Nephotettix
 Norva
 Ophiola
 Orientus
 Osbornellus
 Paluda
 Perotettix
 Platymetopius Burmeister, 1838
 Phlogotettix
 Pithyotettix
 Recilia
 Scaphoideus Uhler, 1889
 Scaphoidella
 Speudotettix Ribaut, 1942
 Stenometopiellus
 Stictocoris
 Stymphalus
 Taurotettix
 Thamnotettix
 Watanabella
 Aflexia Oman, 1949
 Alapus De Long & Sleesman, 1929
 Doratura J. Sahlberg, 1871
 Macrosteles Fieber, 1866
 Mimotettix
 Nesoclutha Evans, 1947
 Sagatus Ribaut, 1948
 Balclutha Kirkaldy, 1900
 Adarrus Ribaut, 1947
 Diplocolenus Ribaut, 1946
 Japananus Ball, 1931
 Jassargus Zachvatkin, 1934
 Paramesus Haupt, 1929
 Psammotettix Fieber, 1866
 Rhopalopyx Ribaut, 1939
 Sonronius Dorst, 1937
 Sorhoanus Ribaut, 1946
 Stirellus Osborn & Ball, 1902
 Streptanus Ribaut, 1942
 Synophropsis Haupt, 1926
 Verdanus Oman, 1949

Примечания

Литература 
 Zahniser James N., Christopher H. Dietrich. 2008. Phylogeny of the leafhopper subfamily Deltocephalinae (Insecta: Auchenorrhyncha: Cicadellidae) and related subfamilies based on morphology — Systematics and Biodiversity 6-1 pp. 1-24
 Zahniser James N., Christopher H. Dietrich. 2010. Phylogeny of the leafhopper subfamily Deltocephalinae (Hemiptera: Cicadellidae) based on molecular and morphological data with a revised family-group classification. — Systematic Entomology. Volume 35, Issue 3, pages 489—511, July 2010

Ссылки 
 Fauna Europaea: Deltocephalinae
 Deltocephalinae (pacificicadellidae.myspecies.info)

 
Подсемейства насекомых